Кобзарёвский либо Кобзаровский сельский совет — входил до 2020 года в состав Валковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе Кобзаревка.

История 
 1921 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Кобзарёвка
 село Дани́льчин Кут 
 село До́лжик 
 село За́йцевка 
 село Катричо́вка 
 село Козаче́нковка 
 село Шейки

Примечания 

Местные советы (Валковский район)